Tennis-Dameneinzel der Sommer-Universiade 2017. 

Gespielt wurde im Taipei Tennis Center vom 21. bis 29. August 2017. Insgesamt nahmen 65 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Setzliste

Hauptrunde

Finalrunde

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf der offiziellen Website

Tennis-Dameneinzel
Tennisturnier 2017
Tennisturnier in Taipeh
2017
Damentennisturnier